Єнісе́йська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР, на честь сибірської річки Єнісей.

Єнісейська вулиця — вулиця в місті Горлівка.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Краматорськ.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Харків.

 Єнісейська вулиця — колишня назва вулиці Лівобережна у місті Запоріжжя.
 Єнісейська вулиця — колишня назва вулиці Енергодарська у місті Кам'янське.
 Єнісейська вулиця — колишня назва вулиці Джавелінів у місті Кривий Ріг.
 Єнісейська вулиця — колишня назва Бузької вулиці в місті Київ.

Єнісейська вулиця — вулиця в місті Абакан.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Астрахань.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Бійськ.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Владивосток.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Волгоград.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Єкатеринбург.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Іркутськ.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Казань.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Калінінград.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Кемерово.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Краснодар.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Красноярськ.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Москва.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Нижній Новгород.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Новосибірськ.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Омськ.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Оренбург.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Перм.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Петропавловськ-Камчатський.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Ростов-на-Дону.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Самара.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Сочі.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Томськ.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Улан-Уде.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Ульяновськ.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Хабаровськ.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Челябінськ.
 Єнісейська вулиця — вулиця в місті Чита.

Єнісейська вулиця — вулиця в місті Алмати.

Вулиці